Never Look Back puede referirse a:

 Never Look Back, un álbum de la banda española de punk No Children.
 Never Look Back, una canción de la película Quiéreme o déjame escrita por Chilton Price.
 Never Look Back, una película británica de 1952 dirigida por Francis Searle.
 Dolaboji malla, una película surcoreana de 1963 (también conocida como Never Look Back) dirigida por Man-hui Lee.
 Never Look Back, una película estadounidense de 2000 dirigida por Mike Tristano y Frank Zagarino.